Kumpulainen är ett finskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hannele Kumpulainen (född 1965), finländsk konstnär
Juhani Kumpulainen (1925–1991), finländsk skådespelare
Jussi Kumpulainen
Kalervo Kumpulainen
Keijo Kumpulainen
Pentti Kumpulainen (född 1949), finländsk sångare
Petter Kumpulainen
Sepi Kumpulainen
Sirkku Kumpulainen
Unto Kumpulainen

Finska efternamn